Iset – żona faraona Ramzesa III i matka Ramzesa VI

Prawdopodobnie pochodziła z Azji; jej matka miała na imię Hemdżert, a to popularne syryjskie imię. Jej syn Ramzes VI, który objął tron po śmierci swojego bratanka Ramzesa V, syna swojego przyrodniego brata Ramzesa IV. Wnukami Iset byli Ramzes VII, Boska Małżonka Amona Iset i książęta Amonerchoszef i Panebkemyt, dzieci Ramzesa VI. Ramzes IV również był uważany za syna Iset do czasu, gdy w 2010 roku na łamach The Journal of Egyptian Archaeology ukazał się artykuł obalający tę tezę i uznający go za syna królowej Titi dzięki publikacji fragmentów kopii znalezionych w grobowcu Titi papirusów.

Wkrótce po zniesieniu z tronu Wielkiej Małżonki Królewskiej, Iset otrzymała tytuł Boskiej Małżonki Amona i podczas rządów syna tytuł Królowej Matki. W świątyni Mut w kompleksie w Karnaku odkryto posąg Ramzesa III na którego podstawie wyryto jej tytuły. Wciąż żyła, kiedy jej wnuczka Iset została Boską Małżonką Amona podczas panowania Ramzesa VI. Została pochowana w Dolinie Królowych.

Bibliografia 
 Genealogia Iset

Żony władców starożytnego Egiptu